In Indonesië
Onderdistrict in Indonesië
 Kandangan (onderdistrict van Temanggung), een onderdistrict van het regentschap Temanggung in de provincie Midden-Java
 Kandangan (onderdistrict van Kediri), een onderdistrict van het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Kandangan (stad), de hoofdstad en onderdistrict van het regentschap Hulu Sungai Selatan (Zuid Hulu Sungai), in de provincie Zuid-Kalimantan
Plaats in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict)
 Kandangan (Bawen), een plaats in het regentschap Semarang van de provincie Midden-Java 
 Kandangan (Cerme), een plaats in het regentschap Gresik van de provincie Oost-Java
 Kandangan (Kandangan, Kediri), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Kandangan (Kandangan, Temanggung), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Kandangan (Kediri), een plaats in het regentschap Kediri van de provincie Oost-Java
 Kandangan (Krembung), een plaats in het regentschap Sidoarjo van de provincie Oost-Java
 Kandangan (Pematang Bandar), een plaats in het regentschap Simalungun van de provincie Noord-Sumatra
 Kandangan (Purwodadi), een plaats in het regentschap Grobogan van de provincie Midden-Java
 Kandangan (Temanggung), een plaats in het regentschap Temanggung van de provincie Midden-Java
 Kandangan (Tosari), een plaats in het regentschap Pasuruan van de provincie Oost-Java